Margarita (cocktail)
Pizza Margherita
Margarita (voornaam)
Margaríta (bloem), 'Μαργαρίτα', de Griekse naam voor madeliefje

Geografie:
Margarita (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
Margarita (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Bolívar
Margarita (Cuneo), een plaats in de Italiaanse provincie Cuneo
Isla Margarita, een eiland van de staat Nueva Esparta in Venezuela
Santa Margarita, een gemeente in de Filipijnse provincie Samar
 Margarita (inslagkrater), een inslagkrater op de planeet Venus

Personen 
Prinses Margarita de Bourbon de Parme